Тиуши — название нескольких населённых пунктов:
 Тиуши — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Тиуши — деревня в Моргаушском районе Чувашии.